Conrado III puede referirse a varios gobernantes de distintas épocas y lugares u organizaciones:

Conrado III de Borgoña (925-993), rey de Arlés o de la Borgoña Transjurana;
Conrado III (1093-1152), Emperador del Sacro Imperio Romano;
Conrado III (?-1182), conde de Dachau;
Conrado III (1252-1268), rey de Jerusalén;
Conrado III de Lichtenberg (c. 1240-1299), obispo de Estrasburgo;
Conrado III de Dhaun (1419–1434), arzobisbo de Maguncia.